Брит Селбі (,  27 березня 1945, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1960 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Філадельфія Флаєрс», «Сент-Луїс Блюз», «Квебек Нордікс», «Нью-Інгленд Вейлерс» та «Торонто Торос».

Загалом провів 366 матчів у НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Джона Росса Робертсона в складі «Торонто Мальборос» — 1964.
 Володар Меморіального кубка в складі «Торонто Мальборос» — 1964.
 Пам'ятний трофей Колдера — 1966.
 Володар Кубка Авко в складі «Нью-Інгленд Вейлерс» — 1973.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Англійці Канади
Уродженці Онтаріо
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)